Posse puede hacer referencia a:

Personas 
Abel Posse, escritor y diplomático argentino.
Arvid Posse, primer ministro de Suecia.
Gustavo Posse, abogado y político argentino.
Juan Posse, político argentino.
José Posse, comerciante, periodista y político argentino.
José Víctor Posse, político argentino.
Justiniano Posse, político argentino, gobernador de la provincia de Córdoba.
Martín Posse, futbolista argentino.
Melchor Posse, médico y político argentino.
Otto Posse, historiador alemán.
Vladimir Posse, periodista ruso.
Wenceslao Posse, hacendado, comerciante, industrial y político argentino.
Alejandra Posse, Ingeniera de sistemas Colombiana.

Lugares 
Alba Posse, ciudad argentina cabecera del departamento Veinticinco de Mayo, en la provincia de Misiones.
Justiniano Posse, localidad argentina del departamento Unión, provincia de Córdoba.
Posse, municipio del estado de Goiás, Brasil.
Posse, barrio del municipio de Nova Iguaçu, en el estado de Río de Janeiro, Brasil.
Posse, distrito del municipio de Petrópolis, en el estado de Río de Janeiro, Brasil.

Miscelánea 
Autopista Justiniano Posse, autopista que une las ciudades argentinas de Córdoba y Villa Carlos Paz.
Insane Clown Posse, dúo de hip-hop originario de Detroit, Estados Unidos.
Posse, grupos musicales alternativos, activos en Italia entre los años ochenta y los noventa.
Posse, revista italiana de actualidad política y social dirigida por Antonio Negri.
Posse, película de 1975 protagonizada por Kirk Douglas.
Posse, película de 1993 protagonizada por Mario van Peebles.
POSSE project, iniciativa de seguridad informática.
Posse (I Need You On The Floor), canción del grupo alemán Scooter.
Posse Foundation, fundación educativa estadounidense.
 Posse comitatus, en los países anglosajones que funcionan con la Common Law, un grupo de hombres convocados para ayudar al cumplimiento de la ley.
Posse cut, tipo de canción de hip-hop en la que intervienen cuatro o más personas.
Posse mit Gesang, estilo de drama musical alemán.